Yokozuna est le rang le plus élevé pour les lutteurs sumo.
 Yokozuna est un catcheur de la WWE nommé Rodney Anoa'i.

Nom de ring